Le Bal des Laze ist der Titel

 eines Chansons von Michel Polnareff, siehe Le Bal des Laze (Lied)
 eines Albums von Michel Polnareff, siehe Le Bal des Laze (Album)